Árkosi Gelei Benedek (?–1647) 1647-ig a kolozsvári unitárius főiskola tanára, orvos
Árkosi Mihály Benedek (1614/1615–?) a gyulafehérvári református kollégium tanára
Árkosi Tegző Benedek (1629/1630–1661) 1654-től a kolozsvári unitárius főiskola tanára, teológus, filozófus